Спуск Халтурина:

 Спуск Халтурина в Ульяновске
 Спуск Халтурина — бывшее название Соборного спуска в Харькове на протяжении 1919—2009 годов